Naselja u Sloveniji
 Gorenja Dobrava (Brezovica, Slovenija), naselje u općini Gorenja vas - Poljane
 Gorenja Dobrava (Trebnje, Slovenija), naselje u općini Trebnje